L'hôtel de la Surintendance des Bâtiments peut se référer à :

 un bâtiment à Compiègne, en France ;
 un bâtiment à Fontainebleau, en France.

Homonymie de monument